

Полянув — місто в Кошалінському повіті Західнопоморського воєводства
 Полянув — гміна в Кошалінському повіті Західнопоморського воєводства
 Полянув — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства